Акропора (Acropora) — рід мадрепорових коралів родини Acroporidae. Містить 149 видів.

Опис 
Акропори утворюють вапнякові колонії різноманітних форм: столоподібні, грибоподібні, гілясті, рогоподібні тощо. Їхні колонії складають основу рифоутворення. Колонії переважно коричневого або зеленого кольору, але трапляються яскраво забарвлені види (малинові, жовті тощо). Поліпи не перевищують 2 мм в діаметрі. У поліпах живуть симбіотичні бактерії зооксантели, які забезпечують організм енергією.

Види 
Види
 Acropora abrolhosensis Veron, 1985
 Acropora abrotanoides (Lamarck, 1816)
 Acropora acervata (Dana, 1846)
 Acropora aculeus (Dana, 1846)
 Acropora acuminata (Verrill, 1864)
 Acropora alvarezi† Wallace, 2008
 Acropora anglica† (Duncan, 1866)
 Acropora anthocercis (Brook, 1893)
 Acropora arabensis Hodgson and Carpenter, 1996
 Acropora arafura Wallace, Done & Muir, 2012
 Acropora aspera (Dana, 1846)
 Acropora austera (Dana, 1846)
 Acropora awi Wallace and Wolstenholme, 1998
 Acropora bartonensis† Wallace, 2008
 Acropora batunai Wallace, 1997
 Acropora borneoensis† (Felix, 1921)
 Acropora branchi Riegl, 1995
 Acropora britannica† Wallace, 2008
 Acropora bushyensis Veron and Wallace, 1984
 Acropora capillaris (Klunzinger, 1879)
 Acropora cardenae Wells, 1986 
 Acropora carduus (Dana, 1846) 
 Acropora caroliniana Nemenzo, 1976
 Acropora cerealis (Dana, 1846) 
 Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) — staghorn coral
 Acropora chesterfieldensis Veron and Wallace, 1984
 Acropora clathrata (Brook, 1891)
 Acropora cytherea (Dana, 1846)
 Acropora darrellae† Santodomingo, Wallace & Johnson, 2015
 Acropora deformis† (Michelin, 1840)
 Acropora dendrum (Bassett-Smith, 1890)
 Acropora derawaensis Wallace, 1997
 Acropora desalwii Wallace, 1994 
 Acropora digitifera (Dana, 1846)
 Acropora divaricata (Dana, 1846)
 Acropora donei Veron and Wallace, 1984
 Acropora downingi Wallace, 1999
 Acropora duncani† (Reuss, 1866)
 Acropora echinata (Dana, 1846) 
 Acropora elegans (Milne-Edwards and Haime, 1860)
 Acropora elenae† Santodomingo, Wallace & Johnson, 2015
 Acropora elseyi (Brook, 1892)
 Acropora emanuelae† Santodomingo, Wallace & Johnson, 2015
 Acropora eurystoma (Klunzinger, 1879)
 Acropora fastigata Nemenzo, 1967
 Acropora fennemai† (Gerth, 1921)
 Acropora fenneri Veron, 2000
 Acropora filiformis Veron, 2000
 Acropora florida (Dana, 1846)
 Acropora gemmifera (Brook, 1892)
 Acropora glauca (Brook, 1893)
 Acropora globiceps (Dana, 1846)
 Acropora gomezi Veron, 2000
 Acropora grandis (Brook, 1892)
 Acropora granulosa (Milne-Edwards and Haime, 1860)
 Acropora haidingeri† (Reuss, 1864)
 Acropora halmaherae Wallace and Wolstenholme, 1998
 Acropora hasibuani† Santodomingo, Wallace & Johnson, 2015
 Acropora hemprichii (Ehrenberg, 1834)
 Acropora herklotsi† (Reuss, 1866)
 Acropora hoeksemai Wallace, 1997
 Acropora horrida (Dana, 1846)
 Acropora humilis (Dana, 1846)
 Acropora hyacinthus (Dana, 1846)
 Acropora indonesia Wallace, 1997
 Acropora intermedia (Brook, 1891)
 Acropora jacquelineae Wallace, 1994
 Acropora japonica Veron, 2000
 Acropora kimbeensis Wallace, 1999
 Acropora kirstyae Veron and Wallace, 1984
 Acropora kosurini Wallace, 1994
 Acropora lamarcki Veron, 2000
 Acropora latistella (Brook, 1892)
 Acropora laurae† Santodomingo, Wallace & Johnson, 2015
 Acropora lavandulina† (Michelin, 1840)
 Acropora listeri (Brook, 1893)
 Acropora loisetteae Wallace, 1994
 Acropora lokani Wallace, 1994
 Acropora longicyathus (Milne-Edwards and Haime, 1860)
 Acropora loripes (Brook, 1892)
 Acropora lovelli Veron and Wallace, 1984
 Acropora lutkeni Crossland, 1952
 Acropora macrocalyx† Wallace & Bosselini, 2015
 Acropora microclados (Ehrenberg, 1834)
 Acropora microphthalma (Verrill, 1869)
 Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
 Acropora monticulosa (Brueggemann, 1879)
 Acropora mossambica Riegl, 1995
 Acropora multiacuta Nemenzo, 1967
 Acropora muricata (Linnaeus, 1758)
 Acropora nana (Studer, 1878)
 Acropora nasuta (Dana, 1846)
 Acropora natalensis Riegl, 1995
 Acropora ornata† (DeFrance, 1828)
 Acropora palmata (Lamarck, 1816) — elkhorn coral
 Acropora palmerae Wells, 1954
 Acropora paniculata Verrill, 1902
 Acropora papillare Latypov, 1992
 Acropora pectinata Veron, 2000
 Acropora pharaonis (Milne-Edwards and Haime, 1860)
 Acropora pichoni Wallace, 1999
 Acropora piedmontensis† Wallace & Bosselini, 2015
 Acropora plumosa Wallace and Wolstenholme, 1998 
 Acropora polystoma (Brook, 1891)
 Acropora prolifera (Lamarck, 1816) — fused staghorn coral
 Acropora proteacea† Wallace, 2008
 Acropora proximalis Veron, 2000
 Acropora pulchra (Brook, 1891)
 Acropora renemai† Santodomingo, Wallace & Johnson, 2015
 Acropora retusa  (Dana, 1846)
 Acropora ridzwani  Ditlev, 2003
 Acropora robusta (Dana, 1846)
 Acropora roemeri† (Duncan, 1866)
 Acropora rongelapensis Richards & Wallace, 2004
 Acropora roseni Wallace, 1999
 Acropora rudis (Rehberg, 1892)
 Acropora rufa Veron, 2000
 Acropora russelli Wallace, 1994
 Acropora salentina† Wallace & Bosselini, 2015
 Acropora samoensis (Brook, 1891)
 Acropora sarmentosa (Brook, 1892)
 Acropora secale (Studer, 1878)
 Acropora selago (Studer, 1878)
 Acropora seriata (Ehrenberg, 1834)
 Acropora serrata Lamarck
 Acropora simplex Wallace and Wolstenholme, 1998
 Acropora sirikitiae Wallace, Phongsuwan & Muir, 2012
 Acropora slovenica† Wallace & Bosselini, 2015
 Acropora solanderi† (Defrance, 1828)
 Acropora solitaryensis Veron and Wallace, 1984
 Acropora sordiensis Riegl, 1995
 Acropora spathulata (Brook, 1891)
 Acropora speciosa (Quelch, 1886)
 Acropora spicifera (Dana, 1846)
 Acropora squarrosa (Ehrenberg, 1834)
 Acropora striata (Verrill, 1866)
 Acropora subglabra (Brook, 1891)
 Acropora subulata (Dana, 1846)
 Acropora suharsonoi Wallace, 1994 
 Acropora sukarnoi Wallace, 1997 
 Acropora tanegashimensi -s Veron, 1990</small>
 Acropora tenella (Brook, 1892)
 Acropora tenuis (Dana, 1846)
 Acropora torihalimeda Wallace, 1994
 Acropora tortuosa (Dana, 1846)
 Acropora tuberculosa (Milne Edwards, 1860)
 Acropora turaki Wallace, 1994 
 Acropora valenciennesi (Milne-Edwards and Haime, 1860)
 Acropora valida (Dana, 1846)
 Acropora variolosa (Klunzinger, 1879)
 Acropora vaughani Wells, 1954
 Acropora verweyi Veron and Wallace, 1984
 Acropora walindii Wallace, 1999
 Acropora willisae Veron and Wallace, 1984
 Acropora wilsonae† Wallace, 2008
 Acropora yongei Veron and Wallace, 1984

Примітки

Посилання 
 
 

Мадрепорові корали
Роди коралів